1. DOL – torneo di pallavolo femminile
 1. DOL – torneo di pallavolo maschile